Wicksell är ett svenskt efternamn, som kan stavas på olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Wicksell 259
 Viksell 96
 Wiksell 59
 Wixell 21
 Vicksell 14
Totalt blir detta 449 personer.

Personer med efternamnet Wicksell eller varianter av detta namn

 Anna Bugge-Wicksell (1862–1928), norsk-svensk feminist och politiker
 Finn Wicksell (1917–1996), läkare, gynekolog
 Hans Wiksell (född 1944), ingenjör, entreprenör och professor inom medicinsk teknik 
 Ingvar Wixell (1931–2011), operasångare
 Knut Wicksell (1851–1926), nationalekonom och politisk aktivist
 Lena Wixell (född 1950), barnskådespelare
 Ragnar Wicksell (1892–1974), fotbolls- och bandyspelare
 Sven Wicksell (1890–1939), statistiker, professor

Källor

Se även
 Almqvist & Wiksell, företag och varumärke inom bokbranschen

Svenska efternamn